Kabinett Alexis Tsipras steht für folgende Regierungen von Griechenland:

 Kabinett Alexis Tsipras I, Januar 2015 bis August 2015
 Kabinett Alexis Tsipras II, ab September 2015